W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 strefy UEFA wzięły udział 33 reprezentacje ze starego kontynentu (gospodarze, , mieli zapewniony awans), podzielone na 7 grup, 6 po 5 drużyn i jedną z trzema zespołami. Zwycięzcy grup i zespoły z drugich miejsc w grupach 1-6 awansowali do finałów.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej